Mundo Livre FM é uma rede de rádios brasileira com sede no município de Curitiba, capital do estado do Paraná. A rádio é pertencente ao Grupo Paranaense de Comunicação. Opera em FM 93,9 MHz.

História 
A Mundo Livre FM entrou no ar em 2008, tocando músicas do rock e da MPB, principalmente das décadas de 1960 a 1990 e  músicas atuais em sua programação..

Em 1.° de janeiro de 2014, a Mundo Livre FM deu início à sua rede de emissoras, inaugurando sua segunda emissora própria no noroeste do estado do Paraná, na cidade de Maringá em 102,5 MHz substituindo a Cultura FM que tinha uma programação mais popular, voltado à música sertaneja.

No dia 18 de maio de 2020, a Mundo Livre FM inaugurou sua primeira afiliada em Londrina, na frequência 94.1 MHz, pertencente ao Grupo Amarildo Lopes, responsável também pelas rádios CBN Londrina e Ayoba FM.

Emissoras

Próprias

Geradora

Filial

Afiliada

Ligações externas 
 Página oficial

Subsidiárias do Grupo Paranaense de Comunicação
Mundo Livre FM
Mídia de Curitiba
Mídia do Paraná
Estações de rádio fundadas em 2008
Fundações no Paraná em 2008